Estland kan syfta på:
 Estland – en självständig stat i Europa
 Estland (1682) – ett svenskt linjeskepp
 Estland, Raseborg – en ö i Nyland, Finland